Peter Žonta (ur. 9 stycznia 1979 w Lublanie) – słoweński skoczek narciarski, brązowy medalista olimpijski i dwukrotny medalista mistrzostw świata juniorów.

Kariera 
Reprezentował klub Dolomiti Lublana, pierwszy skok oddał w 1985 roku. W Pucharze Świata zadebiutował 8 grudnia 1995 roku w austriackim Villach, gdzie zajął 46. miejsce. Pierwsze punkty PŚ zdobył blisko miesiąc później, podczas trzeciego konkursu 44. edycji Turnieju Czterech Skoczni, 4 stycznia 1996 roku w Innsbrucku, kiedy zajął 15. miejsce. Punktował także 17 lutego w amerykańskim Iron Mountain, zajmując tym razem 28. miejsce. Dało mu to 69. miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu 1995/1996. W międzyczasie wystąpił na Mistrzostwach Świata Juniorów w Asiago, gdzie wraz z kolegami z reprezentacji wywalczył brązowy medal w konkursie drużynowym.

Starty w sezonie 1996/1997 zaczął dopiero w styczniu zajmując między innymi 16. i 26. miejsce w szwajcarskim Engelbergu, w dniach 11 i 12 stycznia 1997 roku. Punktował jeszcze trzykrotnie, ale najlepszy wynik osiągnął pierwszego dnia w Engelbergu. W połowie lutego zdobył złoty medal w konkursie drużynowym podczas Mistrzostw Świata Juniorów w Canmore. Już kilka dni później wystartował na Mistrzostwach Świata w Trondheim, gdzie indywidualnie plasował się poza najlepszą trzydziestką, a w konkursie drużynowym był szósty. W klasyfikacji generalnej zajął 60. pozycję. W kolejnym sezonie zaprezentował się jeszcze słabiej, punktując cztery razy, najlepszy wynik osiągając 8 grudnia 1997 roku w Villach oraz 1 stycznia 1998 roku w Garmisch-Partenkirchen, gdzie zajmował 22. miejsce. Na Mistrzostwach Świata w Lotach w Oberstdorfie uplasował się na 32. pozycji. Wystartował także na Igrzyskach Olimpijskich w Nagano, gdzie był dziesiąty w drużynie, a w lepszym z indywidualnych startów zajął. 28. miejsce na dużej skoczni. Po powrocie do zawodów pucharowych nie zdobywał już punktów i sezon zakończył na 63. miejscu.

Po słabym początku sezonu 1998/1999, w dalszej części cyklu prezentował się lepiej. Wtedy też po raz pierwszy znalazł się w czołowej dziesiątce zawodów - 17 stycznia 1999 roku w Zakopanem zajął dziewiąte miejsce. Wynik ten powtórzył 9 marca w norweskim Trondheim i 11 marca w szwedzkim Falun. Najlepszy wynik osiągnął jednak 7 lutego w czeskim Harrachovie, gdzie był siódmy. Pozwoliło mu to zająć 25. miejsce w klasyfikacji generalnej. Pod koniec lutego wystąpił na Mistrzostwach Świata w Ramsau, indywidualnie plasując się drugiej dziesiątce, a wspólnie z kolegami z reprezentacji zajął piąte miejsce w konkursie drużynowym.

Przyzwoicie prezentował się także w pierwszej części sezonu 1999/2000. Zajął między innymi ósme i siódme miejsce we włoskim Val di Fiemme, w dniach 4 i 5 grudnia 1999 roku. Od tego momentu uzyskiwał coraz słabsze wyniki, ostatnie punkty zdobywając pod koniec stycznia. W klasyfikacji generalnej uplasował się jedną pozycję wyżej niż przed rokiem. W sezonie 2000/2001 startował rzadko. Siedmiokrotnie zdobył punkty, najlepiej wypadając 20 stycznia 2001 roku w amerykańskim Park City, gdzie zajął 10. miejsce. W efekcie zakończył sezon na 39. pozycji.

Wystartował we wszystkich konkursach sezonu 2001/2002, tylko raz nie zdobywając punktów - 12 stycznia 2002 roku w niemieckim Willingen zajął 37. miejsce. W klasyfikacji końcowej 50. Turnieju Czterech Skoczni uplasował się na 11. pozycji po tym, jak zajął osiemnaste miejsce w Oberstdorfie, siedemnaste w Ga-Pa, 24. miejsce w Innsbrucku i ósme w Bischofshofen. Dobre wyniki uzyskał także podczas konkursów w Japonii: 24 stycznia w Hakubie był siódmy, a dwa dni później w Sapporo zajął czwarte miejsce. Na Igrzyskach w Salt Lake City w 2002 roku razem z Damjanem Frasem, Robertem Kranjcem i Primožem Peterką wywalczył brązowy medal w konkursie drużynowym. W obu startach indywidualnych zajął trzynaste miejsce. Sezon zakończył na czternastej pozycji w klasyfikacji generalnej.

W 2003 roku wystąpił na Mistrzostwach Świata w Val di Fiemme, indywidualnie zajmując 29. miejsce na dużej skoczni i szóste w konkursie drużynowym. W sezonie 2002/2003 sześciokrotnie plasował się w czołowej dziesiątce, najlepszy wynik osiągając 14 grudnia 2002 roku w Titisee-Neustadt, gdzie był piąty. W klasyfikacji generalnej zajął 19. miejsce. Najlepsze wyniki osiągnął w sezonie 2003/2004, kiedy to zajął 10. miejsce w klasyfikacji końcowej. Wtedy też po raz pierwszy w karierze stanął na podium, zwyciężając 4 stycznia w Innsbrucku. Dwa dni później w Bischofshofen zajął drugie miejsce, ustępując tylko Sigurdowi Pettersenowi z Norwegii. W pozostałych konkursach 52. Turnieju Czterech Skoczni zajął jedenaste miejsce w Oberstdorfie i piąte w Garmisch-Partenkirchen. Dało mu to trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej turnieju, za Pettersenem i Martinem Höllwarthem z Austrii. Nigdy później nie stanął na podium zawodów Pucharu Świata. Zajął ósme miejsca w obu konkursach w Libercu oraz dziesiąte w pierwszym konkursie w Zakopanem 17 stycznia. Na Mistrzostwach Świata w Lotach w Planicy zajął 46. pozycję.

W sezonie 2004/2005 spisywał się słabiej, często kończył rywalizację już na pierwszej serii zawodów. Ani razu nie znalazł się w czołowej dziesiątce, a od początku lutego nie startował w zawodach. W 2005 roku odniósł kontuzję, przez co nie startował w sezonie 2005/2006. Do rywalizacji powrócił 3 lutego 2007 roku, zajmując 24. miejsce w Titisee-Neustadt. Następnego dnia zajął jednak dopiero 47. miejsce. Został powołany do kadry słoweńskiej na Mistrzostwa Świata w Sapporo w 2007 roku, gdzie indywidualnie zajmował odległe miejsca, a w konkursie drużynowym Słoweńcy z Žontą w składzie zajęli 10. miejsce. W klasyfikacji końcowej sezonu 2006/2007 zajął 77. miejsce.

W 2007 roku zakończył karierę, z zawodu jest policjantem. Skakał na nartach firmy Rossignol, miał buty Raess i wiązania Win Air.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata w lotach

Mistrzostwa Świata Juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1995/1996: 69.
 sezon 1996/1997: 60.
 sezon 1997/1998: 63.
 sezon 1998/1999: 25.
 sezon 1999/2000: 24.
 sezon 2000/2001: 39.
 sezon 2001/2002: 14.
 sezon 2002/2003: 19.
 sezon 2003/2004: 10.
 sezon 2004/2005: 43.
 sezon 2006/2007: 77.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1995/1996 – 42. 
 1996/1997 – 78. 
 1997/1998 – 43. 
 1998/1999 – 31.
 1999/2000 – 16. 
 2000/2001 – 23.
 2001/2002 – 11.
 2002/2003 – 21.
 2003/2004 – 3.
 2004/2005 – 47.

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1997 – 43.
 1999 – 26
 2001 – 14.
 2002 – 10.
 2003 – 30.
 2004 – 15.

Puchar Świata w lotach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1997/1998: 51.

Letnie Grand Prix w skokach narciarskich

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 1996 – 11.
 1997 – 26.
 1999 – 25.
 2000 – 30.
 2001 – 11.
 2002 – 23.
 2003 – 44.
 2004 – 38.

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 
 Informacje w serwisie skijumping.pl

Przypisy 

Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Policjanci
Słoweńscy medaliści olimpijscy
Słoweńscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979
Ludzie urodzeni w Lublanie